Hyalothyridium är ett släkte av svampar. Hyalothyridium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyalothyridium